Рене́ Льенсе (; 14 июля 1913, Кольюр,  — 12 марта 2014) — французский футболист и тренер каталанского происхождения, вратарь сборной Франции, участник чемпионатов мира 1934 и 1938 годов.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру игрока в клубе «Сет», за который выступал с 1930 по 1938 год. В составе «Сета» голкипер участвовал в первом чемпионате Франции, а в сезоне 1933/34 стал чемпионом и обладателем кубка страны. В 1938 году Льенсе перешёл в «Сент-Этьен», за который выступал с перерывами до 1945 года. Завершил карьеру футболиста в 1947 году в клубе Дивизиона 2 «Тулон». Вратарь отыграл в дивизионе 16 матчей, по крайней мере в нескольких из которых выступал на позиции нападающего и забил за сезон 2 гола в ворота соперника
.

В сборной 
Став в 1934 году чемпионом и обладателем кубка Франции в составе «Сета», Рене Льенсе попал в заявку сборной для участия в чемпионате мира, однако на турнире не сыграл. Дебютировал в сборной Франции 17 февраля 1935 года в товарищеском матче с Италией. В 1938 году вратарь вновь попал в заявку национальной сборной для участия в чемпионате мира и снова выступить на турнире голкиперу не удалось.

В последний раз за сборную Льенсе выступал 22 января 1939 года в товарищеском матче с сборной Польши. Всего голкипер провёл за национальную команду 11 товарищеских матчей.

Тренерская 
С 1946 по 1955 год Рене Льенсе тренировал команды Дивизиона 2 «Тулон» (в качестве играющего тренера в сезоне 1946/47) и «Безье». С «Безье» в сезоне 1949/50  Льенсе занял 4-е место в дивизионе 2 и вышел в 1/8 финала кубка Франции.

Статистика 

Итого: 11 матчей, 20 пропущенных голов; 4 победы, 1 ничья, 6 поражений.

Достижения 
 Чемпион Франции (1): 1933/34
 Обладатель кубка Франции (1): 1933/34

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на Pari-et-gagne.com
 

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сет»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Тулон»
Тренеры ФК «Тулон»
Тренеры ФК «Безье»
Столетние долгожители Франции